Такмичење у бацању диска у женској конкуренцији на 23. Европском првенству у атлетици за јуниоре 2015. одржано је 16. и 17. јула на Атлетском стадиону -{l'Ekängens}- у Ешилструни у Шведској.

Титулу освојену у Ријетију 2013, није бранила Наталија Широбокова из Русије јер је прешла у млађе сениоре.

Земље учеснице 
Учествовале су 24 такмичарки из 19 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

Квалификациона норма 
Квалификациону норму требало је да такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2014. до 6. јула 2015. године.

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2015. години 
Десет најбољих светских атлетичарки у бацању диска у 2015. години је пре почетка светског првенства (16. јула 2015) заузимало следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2015.

Сатница

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 16. јула 2015. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе. Квалификациона норма за финале износила је 49,00 метара (КВ) коју су испуниле 8 такмичарки а 4 се пласирало на основу резултата (кв). 
Почетак такмичења: грума А у 15:15, група Б у 16:35.

Финале 
Финале је одржано 17. јула 2015. године у 19:15.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати 2015. (стране од 437 до 456)
 Комплетни резултати на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици за јуниоре 2015.
бацање диска на Европском првенству у атлетици за јуниоре